Champ de Bataille bezeichnet
 Schloss Le Champ de Bataille, Schloss bei Le Neubourg, Département Eure
 Champ de Bataille (L’Étoile), Grubenwerk bei L’Étoile, Département Somme